GGA kan syfta på:

 GGA – en spelmässa som arrangeras i Visby, se Gotland Game Conference
 GGA – en av de kungliga akademierna, se Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur